Schafsee heißen Seen:

 Schafsee (Hamberg), Waldsee bei Hamberg, Markt Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Schafsee (Marktbergel), See im Lauf des Hartgrabens im Gemeindegebiet von Marktbergel, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schafsee (Nackendorf), See am Lauf der Birkach bei Nackendorf, Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Schafsee (Nenzenheim), Quellteich des Gießgrabens bei Nenzenheim, Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schafsee (Schrozberg), See im Lauf des Vorbachs in Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schafsee (Veldensteinerforst), Waldsee im gemeindefreien Veldensteinerforst östlich von Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Schafteich
 Schafweiher